Hardter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hardter (1780–1816), österreichischer Maler und Kunstpädagoge
 Uwe Hardter (* 1977), deutscher Radrennfahrer